gemeentes in Roemenië:
Titești, regio Oltenië
Țițești, regio Walachije